Anach – przełęcz ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia. Wyjątkowo długa i wąska, biegła na południowy zachód z Dorthonionu, pomiędzy górami Crissaegrim i Ered Gorgoroth. Jej koniec znajdował się w krainie Dimbar, u źródeł rzeki Mindeb.

W późnych latach Pierwszej Ery Dorthonion (nazwany wtedy Taur-nu-Fuin) wraz z przełęczą został zdobyty przez Morgotha. Jego orkowie zbudowali w niej drogę, aby móc podbijać ziemie znajdujące się za nią. Ostatecznie zajęli nie tylko Dimbar, ale także ziemie na wschodzie, wzdłuż granicy z Doriathem.

Bibliografia 
 

Góry Śródziemia